Salambó hace referencia a:

Diosas
 Salambó, uno de los nombres de la diosa Astarté: Salambó es la forma en griego del fenicio Shalambaal «imagen de Baal». Se trata del equivalente a Venus del panteón fenicio, adorada principalmente en Siria y Tiro.

Lugares
 Tofet de Cartago o Tofet de Salambó es un área sagrada del sitio arqueológico de Cartago.
 Salambó, barrio de la ciudad de Túnez.

Literatura
Salambó (1862), novela histórica de Gustave Flaubert cuya heroína, Salambó, es hija de Amílcar Barca y hermana de Aníbal.
 Premio Salambó, galardón literario anual que se otorga en Barcelona (España).

Ópera
 Salammbó (Músorgski), ópera inacabada de Modest Músorgski (1863-1866) basada en la novela de Flaubert.

Cine
 Salambó, película franco-italiana de 1960 basada en la novela homónima de Flaubert.